Edinburg (Illinois)
 Edinburg (Maine)
 Edinburg (Missouri)
 Edinburg (New York)
 Edinburg (Dakota du Nord)
 Edinburg (Texas)
 Edinburg (Virginie)

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis